Les  constituent un ordre éteint de Mammaliaformes du milieu du Mésozoïque (Jurassique moyen à Crétacé inférieur). Ils sont connus par leur denture caractéristique. Ils étaient selon le cas insectivores, végétivores et, pour les Castorocauda, piscivores.

Aire géographique 
Les fossiles de Docodontes ont été découverts en Laurasia mais aussi quelques-uns au Gondwana.

Phylogénie 
La phylogénie des Docodontes est fort débattue. S'ils sont indiscutablement des pré-mammifères, certaines ressemblances leur accorderaient une parenté au moins latérale avec les Monotrèmes, tandis que d'autres auteurs préfèrent les placer parmi les Eothériens avec les Triconodontes, ou les y laisser seuls comme des Mammaliaformes basaux.

Liste des taxons inférieurs

Voir aussi

Bibliographie 
  G. V. R. Prasad and B. K. Manhas, First docodont mammals of Laurasian affinity from India, Current Science, 10 novembre 2001
 D. Sigogneau-Russell, Les mammifères au temps des dinosaures, édition Masson, coll. Les grands problèmes de l'évolution, 196 p., 1991

Liens externes 

 Universcience.tv, deux espèces de Docodonte

Notes et références

Références taxonomiques 
 

 
Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1946